Статья о выступлении чешского футбольного клуба «Млада-Болеслав» в европейских клубных кубковых турнирах.

Результаты 
По состоянию на 16 августа 2019 года:

* Домашние игры выделены жирным шрифтом

Результаты против клубов разных стран 
По состоянию на 16 августа 2019 года:

Итоговая статистика 
По состоянию на 16 августа 2019 года:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

ФК «Млада-Болеслав»
Млада-Болеслав